Монтефорте () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Монтефорте-д’Альпоне — коммуна в Италии, регион Венето, провинция Верона.
 Монтефорте-Ирпино — коммуна в Италии, регион Кампания, провинция Авеллино.
 Монтефорте-Чиленто — коммуна в Италии, регион Кампания, провинция Салерно.